Эрика Леонард (, урождённая Митчелл, ), более известная по псевдониму Э. Л. Джеймс () — английская писательница, автор эротического романа «Пятьдесят оттенков серого» (2011) и продолжения данной серии.

Биография 
Эрика Леонард родилась в 1963 году. Она выросла в графстве Бакингемшир в центре Англии и изучала историю в Кентском университете. Затем работала ассистенткой в школе телевидения и администратором на телевидении.

Сначала Джеймс писала фанфик под ником «Snowqueen’s Icedragon». В конце концов, её сочинения вылились в роман «Пятьдесят оттенков серого».

В 2012 журнал «Time» включил её в свой ежегодный список «100 самых влиятельных людей мира».

22 марта 2014 в своём Instagram намекнула на то, что пишет новую книгу.

15 июня 2015 в своём Instagram опубликовала фото своей новой книги «Грей. Пятьдесят оттенков серого от лица Кристиана Грея».

16 апреля 2019 в Великобритании и США в продаже появилась новая книга писательницы «Мистер» (The Mister).

Эрика живёт в западном Лондоне с мужем, сценаристом и режиссёром Найлом Леонардом (), и двумя сыновьями.

Библиография 
 «Пятьдесят оттенков серого» (2011, русский перевод — 2012)
 «На пятьдесят оттенков темнее» (2011)
 «Пятьдесят оттенков свободы» (2012)
 «Грей» (2015)
 «Ещё темнее» (2017, русский перевод — 2018)
«Мистер» (2019)
«Freed» (2021)

Награды 

 Nielsen Golden Book Award за серию романов «Пятьдесят оттенков серого».

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1963 году
Писатели Великобритании
Английские писатели